Schottern steht für:
 Einbau von Schotter im Gleisbau oder als Straßenunterbau
 Schottern (Sabotage-Technik), Entnahme von Gleisschotter zwecks Sabotage